Tiamat har flere betydninger:
 Tiamat – uruhyre
 Tiamat (band)
 Tiamat (hypotetisk planet) – en planet i pseudovidenskabelig litteratur